I See You (englisch für Ich sehe dich) steht für:
 I See You (2006), indischer Spielfilm von Vivek Agrawal (2006)
 I See You (2010), eine Folge der Fernsehserie Breaking Bad, siehe Breaking Bad/Staffel 3
 I See You (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Adam Randall (2019)
 I See You (Gong-Album), Musikalbum der Rock-Band Gong (2014)
 I See You (The-xx-Album), Musikalbum der Indiepop-Band The xx (2017)
 I See You (Theme from Avatar), Lied von Leona Lewis zum Film Avatar (2009)

Siehe auch:
 I-See-You.Com, US-amerikanischer Spielfilm von Eric Steven Stahl (2006)